een plaats in Australië:
Wentworth (Australië)
 een plaats in Engeland:
Wentworth (Cambridgeshire)
Wentworth (South Yorkshire)
 een plaats in de VS:
Wentworth (Missouri)
Wentworth (North Carolina)
Wentworth (South Dakota)
 overig:
Wentworth (televisieserie), een Australische dramaserie die de basis vormt voor het Nederlandse Celblok H
The Wentworth Club, een Engelse golfclub